Embassy World Snooker Championship 2003 (Mistrzostwa świata w snookerze) odbyły się w dniach 19 kwietnia – 5 maja 2003 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Walijczyk Mark J. Williams, pokonując w finale Irlandczyka Kena Doherty'ego 18−16.

Wydarzenia związane z turniejem 
 W meczu pierwszej rundy Ronnie O’Sullivan wbił breaka maksymalnego. Stał się tym samym pierwszym zawodnikiem, który wbił dwa "maksy" podczas Mistrzostw świata (poprzednio w 1997 roku). Mimo tego przegrał z reprezentantem Hongkongu Marco Fu 6-10.
 W meczu drugiej rundy Mark Williams przegrywając 0-2 z Quintenem Hannem wygrał 13 kolejnych frame'ów wygrywając całe spotkanie 13-2.
 W meczu półfinałowym, rozegranym pomiędzy Kenem Doherty i Paulem Hunterem dokonał jednego z wielkich powrotów do meczu. Przegrywając po trzeciej sesji 9-15, w czwartej sesji meczu wygrał całe spotkanie 17-16.
 Ken Doherty w meczu pierwszej rundy rozegrał maksymalną liczbę 19 frame'ów, w drugiej rundzie (również maksymalną możliwą) 25 frame'ów, w ćwierćfinale 21 partii, w półfinale 33 (liczbę maksymalną) frame'y, oraz w finale 34 partie. W Mistrzostwach świata w snookerze 2003 rozegrał w sumie 132 partie, zaledwie o 5 mniej niż jest to możliwe (137 frame'ów).
 W meczu ćwierćfinałowym rozegranym przeciwko Johnowi Higginsowi, Ken Doherty wygrał kolejno 10 pierwszych frame'ów. Następnie Higgins zdołał odrobić część strat wygrywając kolejno 7 partii. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się zwycięstwem Irlandczyka, Kena Doherty'ego 13-8.

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe fazy zasadniczej turnieju 
  Ronnie O’Sullivan: 147
  Stephen Lee: 140, 125, 102, 100
  Peter Ebdon: 135, 127, 109, 105, 100
  Paul Hunter: 135, 128, 128, 120, 110, 106, 101
  Marco Fu: 133, 114, 109
  Stephen Hendry: 132, 130, 120, 115, 114, 111
  Ken Doherty: 131, 128, 115, 112, 112, 111, 107
  Mark Williams: 131, 120, 118, 115, 102, 101
  Matthew Stevens: 128
  John Higgins: 127, 122, 113, 103
  Alan McManus: 127
  Nigel Bond: 117
  Tony Drago: 113, 107
  Graeme Dott: 104
  Allister Carter: 101
  Shaun Murphy: 101
  Ian McCulloch: 100

Bibliografia 
 BBC Sports: World Champs 2003

Mistrzostwa świata w snookerze
2003 w sporcie
2003 w Wielkiej Brytanii